Municipio de Richardson puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Richardson (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Randolph.
 Municipio de Richardson (condado de Morrison, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Morrison.
 Municipio de Richardson (condado de Butler, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Butler.